Sesurai steht für:

 den Kampfnamen des osttimoresischen Politikers Álvaro do Nascimento
 Sessuari, ein Dorf im osttimoresischen Suco Betano, siehe Betano